Mazzei ist der Familienname folgender Personen:
 Filippo Mazzei (1730–1816), italienischer Diplomat
 Francesco Mazzei (* ?), italienischer Filmproduzent und Regisseur